La Camera del popolo è la camera bassa di alcuni parlamenti:
 Camera del popolo – camera bassa del parlamento afgano
 Camera del popolo – camera bassa del parlamento della Repubblica Democratica Tedesca dal 1949 al 1990 (camera unica dal 1958)
 Camera del popolo – camera bassa del parlamento indiano